

Videogiochi 
 Kick Off – serie di videogiochi
 Kick Off – videogioco del 1989

Altro 
 Kickoff – calcio d'inizio nel football americano
 Kickoff – gioco di coppia ispirato al calcio
 Kick off - m2o nel Pallone – programma musicale di Radio m2o
 Kick Off – rivista sportiva sudafricana
 Kick Off Calcio a 5 Femminile – squadra di calcio a 5 femminile italiana